Tequila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tequila kommun, Jalisco, 
 Tequila, Jalisco, 
 Tequila kommun, Veracruz, 
 Tequila, Veracruz,